Гречухи — название нескольких населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гречухи — деревня в Лукском сельсовете Жлобинского района Гомельской области

Россия 
 Гречухи — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Гречухи — деревня в Себежском районе Псковской области.